Юрий Рубцов:
 Рубцов, Юрий Викторович (род. 1955) — советский и российский военный историк.
 Рубцов, Юрий Владимирович (род. 1957) — российский геральдист, журналист.